Il supergruppo della dumortierite è un supergruppo di minerali comprendente i seguenti gruppi:
 gruppo della dumortierite
 gruppo dell'holtite

La szklaryite è membro del supergruppo non facente parte dei precedenti gruppi quindi potrebbe andare a definire un nuovo gruppo.

Bibliografia 

Dumortierite